Drouart ist der Familienname folgender Personen:

 Johann Friedrich von Drouart (1713–1794), königlich preußischer Generalmajor und Kommandeur des Garnisons-Regiments Nr. 2
 Raphaël Drouart (1884–1972), französischer Druckgrafiker